Василий Стрыгин:
 Стрыгин, Василий Петрович (1920—1979) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового батальона, капитан, Герой Советского Союза.
 Стрыгин, Василий Тихонович (1913—1973) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.